Choi Seou (kor. 최서우, do 2012 znany jako Choi Yong-jik, kor. 최용직, ur. 3 grudnia 1982 w Gunsan) – południowokoreański skoczek narciarski.

Sześciokrotny olimpijczyk (1998–2018). Pięciokrotny uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym (1999, 2005, 2007, 2013 i 2015), jednokrotny mistrzostw świata w lotach narciarskich (2000). Medalista zimowej uniwersjady (2001, 2007 i 2009) oraz zimowych igrzysk azjatyckich (2003, 2011 i 2017). Czterokrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów (1996–1999). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Skoki narciarskie zaczął uprawiać w 1991 roku, gdy, omyłkowo, trafił na trening tej dyscypliny sportu odbywający się w Muju Resort zamiast na trening narciarstwa alpejskiego, na który zamierzał się udać.

W zawodach międzynarodowych zadebiutował w sierpniu 1994 w Garmisch-Partenkirchen, gdzie zajął 6. pozycję w nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci w kategorii do lat 12 (rocznik 1982). Rok później w kategorii do lat 13 (także rocznik 1982) zwyciężył w imprezie tej samej rangi.

Na przełomie stycznia i lutego 1996 po raz pierwszy wystartował w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był 39., a w drużynowym 13 (start drużynowy był debiutem Korei Południowej w rywalizacji tego typu w oficjalnych zawodach międzynarodowych).

We wrześniu 1996 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym – we Frenštácie pod Radhoštěm odpadł w kwalifikacjach, a w Muju najpierw po raz pierwszy wystąpił w konkursie głównym (33. lokata), a następnie zdobył debiutanckie punkty (24. pozycja). W lutym 1997 ponownie wziął udział w mistrzostwach świata juniorów, zajmując w rywalizacji indywidualnej 42. miejsce, a w drużynowej 11. lokatę.

Latem 1997 po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w zawodach najwyższej rangi, trzykrotnie odpadając w kwalifikacjach do zawodów Letniego Grand Prix. Również w sezonie zimowym ani razu nie przebrnął przez tę część rywalizacji w Pucharze Świata (odpadł w kwalifikacjach w Engelbergu, wszystkich częściach Turnieju Czterech Skoczni i w Sapporo). W styczniu 1998 uzyskał najlepsze w karierze wyniki w mistrzostwach świata juniorów, zajmując 9. pozycję zarówno w konkursie indywidualnym, jak i drużynowym. W lutym 1998 wystąpił w zimowych igrzyskach olimpijskich, plasując się w obu konkursach indywidualnych na 53. lokacie, a w zawodach drużynowych na 13. miejscu.

We wrześniu 1998 w Hakubie zadebiutował w konkursie głównym Letniego Grand Prix, nie zdobywając punktów ani w rywalizacji indywidualnej (44. i 37.), ani drużynowej (11.). W ramach 47. Turnieju Czterech Skoczni najpierw zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata (1 stycznia 1999 w Garmisch-Partenkirchen był 36.), a następnie zdobył debiutancki punkt zawodów tego cyklu (dwa dni po zawodach w Ga-Pa zajął 30. lokatę w Innsbrucku). W lutym 1999 w swoim ostatnim starcie w mistrzostwach świata juniorów uzyskał najgorsze w karierze wyniki w tej imprezie – indywidualnie był 58., a drużynowo 13. W tym samym miesiącu zadebiutował także w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym, biorąc udział w obu konkursach indywidualnych – na skoczni dużej był 58., a na normalnej 44. Starty międzynarodowe w sezonie 1998/1999 zakończył pierwszym w karierze miejscem w czołowej „dziesiątce” Pucharu Kontynentalnego, stając na podium konkursu tego cyklu – 28 lutego 1998 w Schönwaldzie uplasował się na 2. pozycji.

W sezonie 1999/2000 dwa razy wystąpił w konkursie głównym Pucharu Świata, lepszy wynik uzyskując na zakończenie sezonu w Planicy, gdzie był 48. W styczniu 2000 w Hakubie z reprezentacją swojego kraju zajął 9. lokatę w konkursie drużynowym tego cyklu (był to debiut Korei Południowej w tej rywalizacji). W lutym 2000 w Vikersund (po raz jedyny w karierze) wystartował w mistrzostwach świata w lotach narciarskich, w których zajął 29. pozycję. Na przełomie lutego i marca 2000 dwukrotnie uplasował się w czołowej „dziesiątce” zawodów Pucharu Kontynentalnego.

W marcu 2021 Koreański Związek Narciarski poinformował, że zawodnik oficjalnie zakończył swą karierę sportową.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Choi Seou na zimowych igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Choia Seou na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty Choia Seou na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach drużynowych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 99.
 sezon 2013/2014: 163.
 sezon 2015/2016: 48.
 sezon 2017/2018: 123.
 sezon 2018/2019: 110.
 sezon 2019/2020: 27.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Południowokoreańscy skoczkowie narciarscy
Południowokoreańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1982
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2001
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009